Энтони Джон Сински — американский ученый в области биотехнологии, профессор Массачусетского технологического университета (MIT). В России известен тем, что является ведущим ученым в проекте «Биотехнология новых материалов». Почётный профессор Сибирского федерального университета.

Является соучредителем компаний Metabolix Inc., Telpho, Merrimack Pharmaceuticals, Inc. и Tepha Inc.

Индекс Хирша равен 42.

Публикации 
 Choi, D.S., Andrade, M.H.C., Willis, L.B., Cho, C., Schoenheit J., Boccazzi P., Sambanthamurthi R., Sinskey A.J., and Rha C.K.  Effect of Agitation and Aeration on Yield Optimization of Oil Palm Suspension Culture.   J. Oil Palm Research Special Issue 1:23-34 (2008).
 Abdullah, M.A., Rahmah A., Sinskey A.J., and Rha C.K..  Cell Engineering and Molecular Pharming for Biopharmaceuticals.  Open Med. Chem. J. 2:49-61 (2008).
 Willis, L.B.,. Lessard P.A, Parker J.A., O’Brien X.M., and Sinskey A.J.  Functional annotation of oil palm genes using an automated bioinformatics approach.  J. Oil Palm Research 1:35-43 (2008).
 Willis, L.B., Gil G.A., Lee H.L.T., Choi D.S., Schoenheit J., Ram R.J., Rha C.K., and Sinskey A.J. Application of spectroscopic methods for the automation of oil palm culture.  J. Oil Palm Research 1:1-13 (2008).
 Thiers, F.A., Sinskey A.J., and Berndt E.R..  Trends in the globalization of clinical trials.  Nat. Rev. Drug Discovery 7:13-14 (2008). 
 Kurosawa, K., Ghiviriga I., Sambandan T.G., Lessard P.A., Barbara J.E., Rha C.K., and Sinskey A.J.  Rhodostreptomycins, Antibiotics Biosynthesized Following Horizontal Gene Transfer from Streptomyces padanus to Rhodococcus fascians.  J. Am. Chem. Soc. 130(4):1126-7 (2008).

Примечания

Ссылки 
 Информация на сайте MIT

Массачусетский технологический институт
Биотехнологи